København A-Raeken (1911) była 23. sezonem nieoficjalnych mistrzostw Danii w piłce nożnej. W rozgrywkach brały udział tylko zespoły z Kopenhagi. Tytułu broniła drużyna Kjøbenhavns Boldklub. Grano w dwóch osobnych ligach. Pierwsza, zwana Baneklubberne, była rozgrywkami nieoficjalnymi, a druga, zwana KBU League miała oficjalny status. Nowym oficjalnym mistrzem Danii został zespół Østerbros BK, natomiast nieoficjalnym mistrzem został klub Kjøbenhavns Boldklub.

Baneklubberne

KBU League

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii